Il doppio del torneo di tennis Izida Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Katarzyna Piter e Barbara Sobaszkiewicz che hanno battuto in finale Lisa Sabino e Anne Schäfer 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Conny Perrin /  Maša Zec Peškirič (quarti di finale)
 Gioia Barbieri /  Anastasia Grymalska (primo turno)

 Katarzyna Piter /  Barbara Sobaszkiewicz (Campionesse)
 Julija Bejhel'zymer /  Irina Chromačëva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Izida Cup 2012